Верхняя Покровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхняя Покровка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Верхняя Покровка — деревня в Перелюбском районе Саратовской области.

Украина 
 Верхняя Покровка — село в Старобельском районе Луганской области.